Vrije Zone (Oekraïne), een gebied in het zuidoosten van Oekraïne, waar tussen 1918 en 1921 de samenleving gebaseerd was op het anarchisme
 vrije zone (douane), een afgegrensd gebied van de Europese Unie waar speciale douaneregels voor gelden
 vrije zone (regio), in de Westelijke Sahara het gebied ten oosten van de Marokkaanse barrière dat onder bestuur van Polisario valt